Personatges:
 Tristany (heroi), heroi de la taula rodona dins del cicle artúric
 Benet Tristany (Ardèvol, 1794 - Solsona, 1847), sacerdot i mariscal de camp carlí 
 Joaquim Tristany i Gual (Mataró, 1926), sardanista
 Rafael Tristany i Parera (Ardèvol, Solsonès, 1814 - Lorda, Gascunya, 1899), comte d'Avinyó i cabdill carlí 
 Música:
 Tristany i Isolda, òpera en tres actes amb música i llibret de Richard Wagner 
 Acord de Tristany, acord format per les notes fa, si, re# i sol#
 Toponímia:
 Cal Tristany, masia situada de Pinós a la comarca del Solsonès 
 Rasa de Tristany, torrent afluent per la dreta de la Rasa del Molí de Moixons